Rumpff ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Rumpff (auch Karl Rumpff; 1839–1889), deutscher Unternehmer
 Johann Rumpff (1665–1718), deutscher Jurist und Politiker, Senator in Hamburg
 Ludwig Rumpff (1822–1885) Frankfurter Kriminalkommissar

Siehe auch:
 Rumpf